Гран-при Франции 1959 года (официально XLV Grand Prix de l'ACF) — автогонка, прошедшая 5 июля 1959 года на трассе Реймс-Гу, Франция. Она стала четвёртой гонкой сезона 1959. Гонку выиграл Тони Брукс.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки